Primera División de Chile 2012 är den högsta divisionen i Chile för säsongen 2012. Ligan består av två separata serier - Apertura och Clausura - där den första spelas under den chilenska sommaren och hösten (januari-juni) och den senare spelas under den chilenska våren och sommaren (juli-december). Båda serierna består av 18 lag där alla möter varandra en gång. Efter sjutton omgångar spelas ett slutspel med de åtta främsta lagen där mästaren koras. Efter båda serierna slås resultaten ihop för att få en sammanlagd tabell som bland annat avgör vilka lag som flyttas ner och vilka som får kvala för att vara kvar. Regerande mästare från säsongen 2011 är Universidad Católica.

Den första matchen i grundserien av Torneo Apertura spelas den 29 januari och skall avslutas den 20 maj, därefter följer slutspel som håller på in i juli. Torneo Clausura spelas mellan 8 juli och 11 november och därefter följer slutspel in i december.

Kvalificering för internationella turneringar
Copa Sudamericana 2012:
Vinnaren av Copa Sudamericana 2011: Universidad de Chile
Vinnaren av Copa Chile 2011: Universidad Católica
Tvåan (vinnaren var redan kvalificerad) av grundserien i Torneo Clausura 2011: Cobreloa
Tvåan (vinnaren var redan kvalificerad) av grundserien i Torneo Apertura 2012: O'Higgins
Trean av grundserien i Torneo Apertura 2012: Deportes Iquique
Copa Libertadores 2013:
Vinnaren av Torneo Apertura: Universidad de Chile
Vinnaren av Torneo Clausura: Huachipato
Vinnaren av den sammanlagda tabellen: Deportes Iquique (kom egentligen tvåa i den sammanlagda tabellen, men vinnaren, Universidad de Chile, var redan kvalificerade)
Copa Sudamericana 2013: (totalt fyra platsar, varav en kvalificerar sig genom 2012 års säsong)
Vinnaren av grundserien i Torneo Clausura: Colo-Colo

Apertura
Alla lag mötte varandra en gång, antingen hemma eller borta, vilket innebar totalt 17 matcher per lag. De åtta bästa i serien gick vidare till slutspel. Lagen sorterades först efter poäng, därefter vunna matcher, målskillnad och sedan antalet gjorda mål. De två främsta lagen i grundserien kvalificerade sig för Copa Sudamericana 2012. Universidad de Chile, Universidad Católica och Cobreloa var redan kvalificerade (som regerande mästare, vinnare av Copa Chile 2011 respektive bäst placerade icke-kvalificerade lag under Clausura 2011) och kunde således inte kvalificera sig genom placering i grundserietabellen. Detta innebar att tvåan och trean, O'Higgins och Deportes Iquique, kvalificerade sig för Copa Sudamericana 2012.

Slutspel
Slutspelet började med en kvartsfinal och spelades mellan lag ett och åtta i tabellen, där ettan mötte åttan, tvåan mötte sjuan och så vidare. Lagen följde samma rankningssystem i semifinalerna, där det bäst placerade laget i grundserietabellen mötte det sämst placerade (av de som fanns kvar). Vinnarna möttes därefter i final. Om det blev lika i ett dubbelmöte så gick det lag som placerade sig bäst i grundserietabellen vidare - varken bortamålsregeln, förlängning eller straffsparksläggning tillämpades. Detta gällde dock inte i finalen, då straffsparksläggning användes vid full tid. Laget i den övre kolumnen spelar sin hemmamatch i match nummer två. Siffran till vänster i kolumnen indikerar placering i grundserietabellen.

Clausura

Slutspel
Slutspelet började med en kvartsfinal och spelades mellan lag ett och åtta i tabellen, där ettan mötte åttan, tvåan mötte sjuan och så vidare. Lagen följde samma rankningssystem i semifinalerna, där det bäst placerade laget i grundserietabellen mötte det sämst placerade (av de som fanns kvar). Vinnarna möttes därefter i final. Om det blev lika i ett dubbelmöte så gick det lag som placerade sig bäst i grundserietabellen vidare - varken bortamålsregeln, förlängning eller straffsparksläggning tillämpades. Detta gällde dock inte i finalen, då straffsparksläggning användes vid full tid. Laget i den övre kolumnen spelar sin hemmamatch i match nummer två. Siffran till vänster i kolumnen indikerar placering i grundserietabellen.

Sammanlagd tabell
Eftersom Universidad de Chile vann Torneo Apertura så hade de redan kvalificerat sig för Copa Libertadores, vilket gjorde att de inte kunde kvalificera sig genom en eventuell seger av den sammanlagda tabellen. Istället kvalificerade sig Deportes Iquique för Copa Libertadores som tvåa av den sammanlagda tabellen. Universidad de Concepción och Cobresal kvalificerade för nedflyttningskval och Unión San Felipe och Deportes La Serena flyttades ner till Primera B inför säsongen 2013.

Kvalspel

Båda lagen stannar i sina respektive divisioner efter att Cobresal vunnit dubbelmötet med 4-3 totalt.

Universidad de Concepción flyttas ner inför kommande säsong samtidigt som Everton flyttas upp från den näst högsta divisionen efter att Everton vunnit dubbelmötet med 4-1 totalt.

Se även
Copa Chile 2012
Copa Libertadores 2012
Copa Libertadores 2013
Copa Sudamericana 2012
Primera B de Chile 2012
Segunda División de Chile 2012

2012 i Chile
Fotbollssäsongen 2012
Fotboll i Chile
Primera División de Chile